Fashion House kan syfta på:

Fashion House (dokusåpa) – en svensk dokusåpa från 2003
Fashion House (dramaserie) – en amerikansk såpopera från 2006